Robert und Bertram, die lustigen Vagabunden – film del 1915 diretto da Max Mack
Robert und Bertram – film del 1928 diretto da Rudolf Walther-Fein
Robert und Bertram – film del 1939 diretto da Hans H. Zerlett
Robert und Bertram – film del 1961 diretto da Hans Deppe